Lowa oder LOWA steht für:

 Lokomotiv- und Waggonbau, eine Vereinigung volkseigener Betriebe (VVB) in der DDR, siehe LOWA
 LOWA ET50 und LOWA ET54, vom Lokomotiv- und Waggonbau der DDR produzierte Straßenbahnwagen
 Lokomotiv- und Waggonbaufabrik Krupp, einen ehemaligen Unternehmensbereich der Friedrich Krupp AG in Essen
 Lowa Sportschuhe, einen deutschen Ski- und Bergstiefelhersteller
 Louisiana Waterthrush, englisch für den Stelzenwaldsänger, einen Singvogel
 rechter Nebenfluss des Lualaba (Kongo) im Osten der Demokratischen Republik Kongo, siehe Lowa (Fluss)
 rechter Nebenfluss des Lualaba (Kongo) im Südosten der Demokratischen Republik Kongo, siehe Luvua
 Lowa, einen tibetischen Dialekt im ehemaligen Königreich Mustang
 ICAO-Code des ehemaligen Flughafen Aspern

Siehe auch:
 Löwa

Abkürzung